Sonic the Hedgehog Spinball (también conocido como Sonic Spinball) es un videojuego de pinball, de la serie de Sonic the Hedgehog protagonizado por Sonic el Erizo. Inicialmente fue lanzado al mercado para Mega Drive en 1993, y luego llevado en 1994 al sistema Sega Game Gear. La versión de Game Gear fue luego conversionada para Master System y comercializada a principios de 1995 en Europa por Sega Europe, y durante ese año en Brasil y Portugal por TecToy y Ecofilmes respectivamente; este es uno de los últimos juegos hechos para dicho sistema en territorio europeo y es difícil de encontrar.

Historia 
El Doctor Robotnik ha tomado el control del Monte Mobius y lo ha vuelto una base mecánica. Usando energía producida por el magma que fluye bajo el volcán, esta nueva monstruosidad (la Veg-O-Fortress) tiene el poder de transformar animales indefensos en esclavos robóticos a una velocidad asombrosa. Sonic the Hedgehog y Miles "Tails" Prower vuelan a la escena, pero Sonic es derribado de las alas del avión de un disparo de la fortaleza (En la versión de 8 bits se tropieza del avión). Cae al agua, pero es rescatado y llevado a los niveles subterráneos de la Veg-O-Fortress. La fortaleza debe ser destruida desde adentro, y la única manera de que eso ocurra es desencadenar una erupción en el volcán sobre el que está construida. Sonic sabe que esto se puede hacer quitando las Esmeraldas del Caos que estabilizan el volcán; Robotnik, sin embargo, lo sabe también y ha construido un elaborado Sistema de Defensa Pinball para asegurarse de que las Esmeraldas no puedan ser sustraídas.

Juego 
Sonic Spinball es esencialmente una continuación lógica de la tradición de niveles tipo pinball que comenzó con Spring Yard Zone en Sonic the Hedgehog. El juego tiene cuatro grandes mesas de pinball: un nivel de alcantarillas, una estación de energía geotérmica, una fábrica de robots, y un sistema de lanzamiento de cohetes. El jugador debe guiar a Sonic por los cuatro niveles y tomar las Esmeraldas del Caos para pelear contra el Dr. Robotnik.

La principal diferencia entre este juego y un pinball auténtico es la habilidad de controlar la bola (es decir, a Sonic) mientras está en movimiento, con los botones direccionales. Los otros botones se usan para controlar las palancas. El estilo de plataformas clásico, como en los primeros juegos de la serie, se ha reducido a un mínimo.

Pueden jugar hasta un total de 4 jugadores, de forma sucesiva, es decir, cuando el jugador 1 pierde una vida, juega el jugador 2, y así sucesivamente. Cada jugador comienza con 3 vidas y logra una vida extra cada vez que consiga 20 millones de puntos, siendo esta la única manera de lograr vidas extras a lo largo del juego.

Zonas 
 Toxic Caves (significa Cuevas Tóxicas en inglés; llamado Toxic Pools en las versiones de 8 bits, que significa Pozos Tóxicos en inglés): Sonic cae en una caverna llena de residuos y carros de minería. Hay 3 Esmeraldas Caos que deben cogerse aquí activando varios interruptores.

 Lava Powerhouse (significa Central de Poder de Lava en inglés): Sonic sube al siguiente nivel, una especie de fábrica que usa energía de vapor como combustible para diversas máquinas. Hay 3 Esmeraldas Caos aquí.

 The Machine (significa La Máquina en inglés): Hay 5 esmeraldas en este nivel de alta tecnología. Sonic también podrá encontrar una prisión de animales repleta de jaulas gigantes justo en la mitad de esta zona (en la cual está escondida una esmeralda). Luego de derrotar al jefe de la zona, la montaña se destruye, y el cohete del Dr. Robotnik despega (con Sonic) hacia el último nivel. 

 Showdown (significa Enfrentamiento en inglés): Sonic deberá encontrar 5 Esmeraldas del Caos y llegar a lo alto de la lanzadera para vencer al Dr. Robotnik antes de que logre escapar en su cohete espacial.

Niveles especiales 
Al final de cada uno de los primeros tres niveles hay un nivel extra. Estos niveles extra están hechos como máquinas pinball reales, manejadas por Sonic. El jugador tiene una misión por completar y tres pelotas para jugar. Los controles son idénticos a los del resto del juego. El superar estos niveles es opcional y sólo sirve para subir el puntaje. Los tres niveles extra, en orden correspondiente a los normales, son:

 Trapped Alive (significa Atrapado Vivo en inglés): El objetivo es destruir todos los contenedores y liberar a los amigos de Sonic y a los animales indefensos que están atrapados dentro.
 Robo Smile (significa Sonrisa Robótica en inglés): Una cara sonriente de Robotnik se mueve por la máquina. El objetivo es tumbarle todos los dientes para después destruirlo.
 The March (significa La Marcha en inglés): Se parece a Trapped Alive; el objetivo es destruir la cápsula y liberar a los animales y amigos de Sonic en ella. Dicha cápsula está rodeada por un anillo de robots similares a Gallotrónic.

Además de éstos hay un nivel oculto, llamado The Clucker's Defense, que puede ser jugado en cualquier momento si el jugador coge todos los anillos de una zona. Varios anillos estrellados aparecerán en el nivel, escondidos en distintos lugares del tablero. Al saltar en uno de ellos Sonic será transportado a este nivel. El objetivo es destruir un cangrejo protegido por un par de robots.

Sin embargo, en la versión de 8 bits los niveles son similares a los normales.

Por otra parte, la versión de Mega Drive se añadió a las recopilaciones Sonic Mega Collection para GameCube y las versiones de Mega Drive y Game Gear en Sonic Mega Collection Plus para PS2 y Xbox

Trucos

Versión PS2 Sonic Mega Collection Plus 
Elegir Nivel (En Opciones)
Cuadrado-Abajo-X-Abajo-O-Abajo-Cuadrado-X-Arriba-Cuadrado-O-Arriba-X-O-Arriba Luego, en el título:
 Start-Ronda 1
 Cuadrado Start-Ronda 2
 X Start-Ronda 3
 O Start-Ronda 4

Versión PS2 Sonic Gems Collection, Juego GameGear 
En SFX:
 Antigravedad (Dirigir a Sonic por toda la pantalla)-0,9,0,1,6,8-En la pantalla (pausa) X (O-Start)
 Saltar Pantalla y Batalla-0,2,1,5,6,6-En la pantalla (pausa) X (O-Start) Abajo
 Música Rápida-0,4,2,5,5,7

Curiosidades 
 Sonic Spinball es el único juego de Sonic en incluir personajes de las dos series animadas de la época, Las Aventuras de Sonic (AoStH) y Sonic the Hedgehog (SatAM): Gallotrónic, de AoStH, y Sally Acorn, Rotor y Bunnie Rabbot de SatAM, aparecen como cameos en los niveles extra.
 Sonic Spinball fue el primer (y único) juego de Sonic hecho íntegramente en los Estados Unidos.
 El la versión de 8 bits (Master System y Game Gear) Hay una parte secreta en el tercer nivel, que sin embargo, no aparece en la versión de 16 bits. Aquí encontramos un monitor que da una vida, y el otro es un monitor que contiene símbolos extraños (Al parecer son japoneses) que al romperlo muestra el mensaje "XX-XX-71...". Se encuentra en la esquina superior izquierda del nivel; junto a una plataforma que se mueve.
 El juego originalmente fue lanzado con un remix del tema original del primer juego de la serie en la pantalla de título. Sin embargo, Sega of America no sabía en ese momento que la canción había sido creada por Dreams Come True, y no se les permitía reutilizarla. Pronto fueron retiradas todas las copias del juego con el tema original y reemplazadas por copias con uno distinto.
 Tanto la edición de 8 bits como la de 16 bits de Sonic Spinball han sido relanzadas varias veces:
 La compilación Sega Smash Pack para Game Boy Advance (2000) incluye una versión similar a la de Mega Drive, junto con los juegos Ecco the Dolphin y Golden Axe.
 El primer Sega Smash Pack para PC contiene un Sonic Spinball junto con otros siete juegos de Mega Drive.
 La versión de Game Gear se puede jugar en Sonic Adventure DX (tanto en la versión de Nintendo GameCube como en la de PC) y en Sonic Gems Collection (tanto en la versión de GameCube como en la de PS2).
 Sonic Mega Collection para GameCube, al igual que Sonic Mega Collection Plus para PS2 y Xbox, contienen la versión de Mega Drive, que usualmente es considerada superior que su contraparte de 8 bits.
 En la caja de las versiones Master System y Game Gear, Robotnik está dibujado como se lo veía en AoStH; mientras que en la caja de la versión de Mega Drive, está dibujado según su diseño oficial norteamericano.

Enlaces externos 
 Sonic Spinball en Mobygames (en inglés).

Videojuegos para Sega Mega Drive
Videojuegos para Sega Master System
Videojuegos para Game Gear
Videojuegos de Consola Virtual
Videojuegos de Nintendo Switch Online
Videojuegos de Sega
Videojuegos de Sonic
Videojuegos de pinball
Videojuegos de 1993